Holozoa — високорангова клада задньоджгутикових еукаріот [=Opisthokonta], що об'єднує клади Ichthyosporea та Filozoa (до останньої зокрема включають тварин [=Animalia]). 
Holozoa є сестринською до клади Nucletmycea [=Holomycota], яка зокрема включає справжніх грибів [=Fungi].

Філогенія 
Кладограма, яка показує філогенетичні зв'язки Holozoa у межах Opisthokonta та всередині групи.

Примітки 

Опістоконти